Upson ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Upson (1821–1885), US-amerikanischer Politiker
 Christopher C. Upson (1829–1902), US-amerikanischer Politiker
 David Upson (* 1962), britischer Kanute 
 Kaari Upson (1970–2021), US-amerikanische Künstlerin
 Matthew Upson (* 1979), englischer Fußballspieler
 Walter Lyman Upson (1877–1974), US-amerikanischer Elektroingenieur
 William H. Upson (1823–1910), US-amerikanischer Politiker

Upson ist der Name folgender geographischer Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Upson (Wisconsin), Ort im Iron County
 Upson County in Georgia

Siehe auch:
 Upson House